CIJ est un sigle composé des trois lettres C, I et J qui peut faire référence à :
 Cour internationale de justice, une cour qui siège à La Haye ;
 Commission internationale de juristes, une commission qui siège à Genève ;
 , un terme qui désigne les systèmes d'impression à jet d'encre continu ;
 Compagnie industrielle du jouet, un fabricant français de modèles réduits ;
 Cercle international de jeunesse, une association regroupant des jeunes gens, français et étrangers, pour des conférences, des balades et des excursions du dimanche et des sorties culturelles.

CIJ est un code qui peut faire référence à :
 Aéroport Capitán Aníbal Arab, en Bolivie, selon la liste des codes AITA des aéroports.